Dan kan syfta på:

 Dan – ett mansnamn
 Dan (geologi) – en geologisk tidsålder
 Dan (språk) – ett mandespråk
 Dangrad – en grad inom japanska konstarter
 daN – en kraftenhet, se dekanewton
 Motorfabrikken Dan – en dansk tändkulemotor